Гвадалупе Уно има више значења:

 Гвадалупе Уно (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Гвадалупе Уно (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Гвадалупе Уно (Питикито), насеље у савезној држави Сонора у Мексику